Хулиан «Хулиансито» Браво () (1956, Испания) — бывший мексиканский актёр и нынешний предприниматель.

Биография 
Родился в 1956 году в Испании, в возрасте 7 лет вместе с родителями переехал в Мехико. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1965 году и до 2001 года в Мексике снялся в 30 работах в кино и телесериалах, настоящей удачей актёра можно назвать телесериалы Живу ради Елены и Страсти по Саломее, которые были проданы во многие страны мира и актёр вышел на мировой уровень. После исполнения роли в телесериале Страсти по Саломее, который оказался наиболее популярным, чем сериал Живу ради Елены, он понял, что добился самой настоящей популярности и мирового признания и оставил карьеру актёра и стал предпринимателем. В данной должности он работает и поныне.

Фильмография

Мексика

Телесериалы телекомпании Televisa 
 1973 — Помощницы Бога — Габриэль.
 1977-78 — «Рина»
 1979 — Анхель Герра
 1989 — «Карусель»
 1998 — Живу ради Елены — Франсиско «Пако» Валенсуэла.
 1999 — «Рождественская сказка»
 2001-02 — Страсти по Саломее — адвокат Гильермо.

Фильмы 
 1966 — Я пойду по твоим стопам
 1969 —
 «Большое приключение»
 Первое причастие
 Приключения Хулиансито — Хулиансито (Приключения Тома Сойера по-мексикански, придуманные из жизни актёра Хулиана Браво).
 1971 —
 Весь горизонт, чтобы умереть
 Няня с усами
 1978 — «Вишнёвый сад» — Пако.
 1979 — Золотой наруч — Сам Маккутчен.

Испания

Телесериалы свыше 2-х сезонов 
 2001- — Расскажи мне (19 сезонов)

Фильмы 
 1979 — Гвиана: Преступление века — член Коммуны.

Ссылки 
 Подробная биография.

Родившиеся в Мехико
Актёры по алфавиту
Актёры Мексики